To je seznam mest v Franciji, ki so imela ob popisu leta 1999 vsaj 20.000 prebivalcev.



Glej tudi 
 seznam mest
 seznam komun v Franciji

Francija